Янгильдино — название населённых пунктов:

Россия 
 Янгильдино — деревня в Апастовском районе Татарстана.
 Янгильдино — село в Козловском районе Чувашии.
 Янгильдино — деревня в Красночетайском районе Чувашии.
 Янгильдино — село в Чебоксарском районе Чувашии.

См. также 
 Большое Янгильдино 
 Малое Янгильдино